Ten Mile Creek ist der Name folgender Flüsse:
 Ten Mile Creek (Little Seneca Creek), Nebenfluss des Little Seneca Creek im Montgomery County (Maryland), USA

Australien:
 Ten Mile Creek (Bowen River), Nebenfluss des Bowen River (Burdekin River), Queensland
 Ten Mile Creek (Carron River), Nebenfluss des Carron River, Queensland
 Ten Mile Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River, Queensland
 Ten Mile Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River, Queensland
 Ten Mile Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer), Queensland
 Ten Mile Creek (South Palmer River), Nebenfluss des South Palmer River, Queensland